Johann Breunig ist der Name folgender Personen:
* Johann Adam Breunig (um 1660–1727), deutscher Baumeister und Architekt 
 Johann Michael Breunig (1699–1755), deutscher Komponist

Siehe auch:
 Johann Breuning